Bakon Ferenc (1934–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Iskolás korában kötelezte el magát a foci mellett. A megyei Játékvezető Bizottság válogatottjában rúgta a labdát.

Játékvezetésből 1962-ben a Komárom-Esztergom megyei  labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. 1964-től megyei I. osztályú, NB III-as, majd az MLSZ a JB minősítésével 1968-tól NB II-es játékvezető. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A kor elvárása szerint a küldés szerinti egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását. A nemzeti játékvezetéstől 1974-ben visszavonult. Megyéjében folytatta sportszolgálatát.

1982-től a Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó-szövetség JB-nél  megyei és az NB III-as ellenőr. A játékvezetői sporttevékenységtől  2006-ban elbúcsúzott.

1979-ben, játékvezetői felkészültségét elismerve a megyei JB-től  Arany jelvény elismerést kapott. 2008-ban 74 évesen, a megyei LSZ elnökétől „KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE JÁTÉKVEZETŐJE Arany fokozatú kitüntetést kapott.

Források 

1934-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők